Termin prolinska aminopeptidaza ima više značenja.

 Prolilna aminopeptidaza, enzim
 X-Pro aminopeptidaza, enzim